В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе B предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2017. Состав группы был определён во время жеребьёвки 22 ноября 2016 в Стамбуле, Турция. В группе будут участвовать Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния и Венгрия. Команды сыграют друг с другом в один круг. Матчи группы пройдут с 1 по 7 сентября 2017 года в «Поливалент Холле» в Клуж-Напока, Румыния. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+3).

Результаты матчей

1-й тур

Венгрия v Хорватия

Испания v Черногория

Румыния v Чехия

2-й тур

Черногория v Венгрия

Чехия v Испания

Хорватия v Румыния

3-й тур

Венгрия v Чехия

Черногория v Хорватия

Испания v Румыния

4-й тур

Чехия v Черногория

Хорватия v Испания

Румыния v Венгрия

5-й тур

Чехия v Хорватия

Венгрия v Испания

Черногория v Румыния

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета 2017
 Календарь группового этапа

Группа C